El príncipe Gustavo Adolfo de Suecia (nacido Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund; Estocolmo, Suecia, 22 de abril de 1906 - Kastrup, Dinamarca, 26 de enero de 1947), fue el hijo primogénito de los reyes Gustavo VI Adolfo de Suecia, y de su primera esposa, la reina Margarita de Connaught. Por nacimiento fue un príncipe de Suecia, miembro de la familia real sueca y de la Casa Real de Bernadotte, hasta su muerte. Desde su nacimiento, hasta su muerte, fue también duque de Västerbotten, convirtiéndose en el primer titular.

Llegó a ser el segundo en la línea sucesoria de la familia real sueca. Destinado a ser rey desde su nacimiento, su temprana muerte en 1947 acabó con esa posibilidad. Su hijo, Carlos Gustavo se convertiría en monarca en 1973.

Biografía

Nacimiento 

Gustavo Adolfo nació el 22 de abril de 1906 en el Palacio Real de Estocolmo, siendo el primer hijo de los duques de Escania, los príncipes Gustavo Adolfo y Margarita. Al año siguiente su padre se convirtió en príncipe heredero, al fallecimiento del rey Óscar II. Desde su nacimiento, Gustavo Adolfo recibió el título de duque de Västerbotten. Tuvo cuatro hermanos: Sigvard, Ingrid, Bertil y Carlos Juan.

Infancia 
Creció en una parte del Palacio Real que su madre había ordenado remodelar. Como su madre era inglesa, el inglés fue la lengua madre del príncipe, junto con el sueco. Cuando Gustavo Adolfo contaba con catorce años, su madre falleció, y los niños quedaron bajo el cuidado de dos damas de la corte de la princesa. Al parecer, la pérdida de su madre afectó demasiado al príncipe, quien enfermó y tuvo que perder un año de escuela, al tiempo que adquirió un carácter tímido. En 1923, su padre volvió a casar, esta vez con Luisa Mountbatten, y la familia se mudó al Palacio de Ulriksdal. Los veranos los pasaban en el Palacio de Sofiero, cuyos jardines recibían un esmerado cuidado desde los años de vida de la princesa Margarita.

Juventud 
En abril de 1924, Gustavo Adolfo alcanzó la mayoría de edad, y se hizo cargo por primera vez de los asuntos del gobierno cuando su abuelo el rey Gustavo V y su padre se hallaban en el extranjero.

El príncipe Gustavo Adolfo y sus hermanos solían viajar regularmente al Reino Unido. En una visita a Londres en 1931 conoció a su futura esposa, la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Educación 
Gustavo Adolfo estudió en un internado en Värmland entre 1918 y 1924. Posteriormente recibió una educación militar, convirtiéndose en subteniente del regimiento de la Livgarde. En la Escuela Superior de Guerra adquiriría el grado de capitán de caballería. Sus servicios en el ejército formarían desde entonces parte de su vida.

En la Universidad de Upsala estudió ciencia política, derecho, alemán, francés e historia. Posteriormente continuó con sus estudios en la Escuela Superior de Economía, donde estudiaría economía y ciencias sociales.

Ocupó la presidencia de la asociación internacional de escultismo en 1932; fue presidente del Comité Olímpico Sueco, de la Real Federación Deportiva Sueca, de la Asociación Sueca de Caza, y del Club Aéreo Sueco. Fue también miembro honorífico de la Academia de Ciencias y de la Academia de Ciencias Militares.

Intereses 
El príncipe destacó en la equitación, deporte en el que ganó varias competencias de concurso completo, de salto, de carrera de obstáculos y de dressage. Fue parte del equipo sueco de los Juegos Olímpicos de 1936, donde su caballo fue descalificado.

Fue también destacado en esgrima, esquí y tiro, tanto como deporte como disciplina militar. Ha sido el deportista más prominente de la realeza sueca que se tiene noticia.

Se interesaba en la música, especialmente en la música clásica. Le gustaba la vida al aire libre y era aficionado a la horticultura y la jardinería, interés heredado de su madre, y tomó parte activa en el escultismo.

Vida política 

Gustavo Adolfo trabajó en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre Suecia, Noruega y Dinamarca. En su calidad de heredero al trono, se apegó a la política de neutralidad fijada por el ministro Per Albin Hansson al comenzar la Segunda Guerra Mundial.

El príncipe visitó Berlín durante el gobierno nazi, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y se reunió con líderes del nazismo alemán. Existen imágenes de 1939 donde el príncipe otorga dinero en una colecta anual de propaganda nazi. Según algunos historiadores, Gustavo Adolfo y su esposa tuvieron relación con la Alemania Nazi, al igual que el rey Gustavo V. Al respecto se han vertido diferentes opiniones y el tema ha resultado bastante polémico entre la opinión pública sueca. La familia real ha negado cualquier conocimiento sobre algún acercamiento del príncipe con Alemania y se carece de cualquier evidencia escrita donde el príncipe haya expresado sus simpatías políticas, mientras que las reuniones con dirigentes nazis se han justificado como parte de las actividades diplomáticas. En todo caso, la especulación hizo que Gustavo Adolfo fuera impopular durante el resto de su vida entre varios ciudadanos suecos.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
El 15 de junio de 1932 se anunció el compromiso oficial del príncipe con Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Boda 
La boda civil se celebró el 19 de octubre de 1932 en Coburgo, la ciudad natal de Sibila. El día siguiente, 20 de octubre, se celebró la boda religiosa en la iglesia de San Moritz,  en una celebración muy fastuosa que atrajo a numerosos miembros de la nobleza europea.

La familia se estableció en el Palacio de Haga. Debido a que a Sibila se le dificultó aprender el sueco, la lengua usada en la casa era el inglés.

Hijos 
 Margarita Deseada Victoria Ambler, nacida el 31 de octubre de 1934. 
 Brígida Ingeborg Alicia, nacida el 19 de enero de 1937.
 Deseada Isabel Sibila, nacida el 2 de junio de 1938.
 Cristina Luisa Elena, nacida el 3 de agosto de 1943.
 Carlos Gustavo Folke Humberto, nacido el 30 de abril de 1946, rey de Suecia desde 1973

Muerte 
El príncipe Gustavo Adolfo murió trágicamente el 26 de enero de 1947 en el aeropuerto de Copenhague-Kastrup, Dinamarca. El príncipe regresaba a Estocolmo procedente de Ámsterdam, donde había acudido a una partida de caza y de visitar a los príncipes herederos Juliana y Bernardo de los Países Bajos. El vuelo de KLM viajaba con retraso y aterrizó en Copenhague en una parada de rutina. Poco después de despegar de la ciudad para continuar su camino, el avión alcanzó una altura de 50 metros, se detuvo y cayó en picado hacia el suelo donde estalló provocando la muerte a las 22 personas que volaban a bordo. El accidente se debió a un fallo en la revisión mecánica por las prisas de llegar a Estocolmo lo antes posible.

Los funerales se llevaron a cabo en la Catedral de Estocolmo el 4 de febrero y contó con la presencia de unas 100 000 personas. El príncipe fue sepultado en el Cementerio Real, en el parque de Haga, a las afueras de Estocolmo.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas suecas 
  Caballero de la Orden de los Serafines (22/04/1906).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (22/04/1906).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Espada (22/04/1906).
  Caballero de la Orden de Carlos XIII.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 16/06/1933).
  Caballero gran cruz de la Orden de Dannebrog (Reino de Dinamarca).

Ancestros

Referencias 
</div>

Personas de Estocolmo
Nobles de Suecia del siglo XX
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Masones de Suecia
Luteranos de Suecia
Fallecidos por accidentes aéreos
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden de Carlos XIII